Об'єкти NGC
Жираф (сузір'я)
Галактики